Acholla ist:

 Acholla (Byzacena), eine antike Stadt in Byzacena, heute beim Kap Ras Bou Tria, 45 km nördlich von Sfax an der tunesischen Küste
 Titularbistum Acholla, ein auf diese Stadt zurückgehendes Titularbistum der römisch-katholischen Kirche